Episoderne af den japanske animé Naruto er baserede på mangaen af samme navn af Masashi Kishimoto, blev instrueret af Hayato Date og produceret af Studio Pierrot og TV Tokyo. Episoderne blev i Nordamerika udgivet af Viz Media. De inkorporerer 27 bind af mangaen over 135 episoder. De sidste 85 episoder er baseret på plotelementer der ikke er set i den originale manga. 
Serien centrerer Naruto Uzumaki's eventyr og hans jagt på at blive Hokage (den højeste rank i et ninja-samfund) i byen Konohagakure, og dermed vinde befolkningens accept og respekt. 

De 220 episoder, som serien består af, blev vist mellem den 3. oktober, 2002 og den 8. februar, 2007 på TV Tokyo i Japan. I Danmark er kun de to første sæsoner blevet udgivet og de bliver vist af DR. Den censurerede version blev vist i dagtimerne på DRs børne- og ungdomskanal DR Ramasjang, men blev taget af programmet, da [DR] modtog næsten 80 klager. Den ucensurerede, originale udgave (på japansk med danske undertekster) blive vidst efter midnat på DR1.

Episoder